Molekulska formula -{C21H27N3O3S}- se može odnositi na:

 E-4031
 Sonepiprazol